Badejo (também badeijo e abadejo) é um nome comum dado às seguintes espécies de peixe:
 da família dos serranídeos,
Acanthistius brasilianus (Cuvier, 1828)
Alphestes afer (Bloch, 1793)
Epinephelus adscensionis (Osbeck, 1765)
Mycteroperca bonaci (Poey, 1860)
Mycteroperca fusca (Lowe, 1836)
Mycteroperca interstitialis (Poey, 1860)
Mycteroperca microlepis
Mycteroperca rubra (Bloch, 1793)
Mycteroperca tigris (Valenciennes, 1833)	
Mycteroperca venenosa (Linnaeus, 1758)
Rypticus saponaceus (Schneider, 1801)
 da família dos ganídeos,
Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)
Pollachius virens (Linnaeus, 1758)

Desambiguações de espécies